Clay County er navnet på flere amter i USA og kan henvise til
 Clay County (Alabama) – et county i den amerikanske stat Alabama
 Clay County (Arkansas) – et county i den amerikanske stat Arkansas
 Clay County (Florida) – et county i den amerikanske stat Florida
 Clay County (Iowa) – et county i den amerikanske stat Iowa
 Clay County (Kansas) – et county i den amerikanske stat Kansas
 Clay County (Minnesota) – et county i den amerikanske stat Minnesota
 Clay County (Mississippi) – et county i den amerikanske stat Mississippi
 Clay County (Nebraska) – et county i den amerikanske stat Nebraska
 Clay County (North Carolina) – et county i den amerikanske stat North Carolina
 Clay County (Tennessee) – et county i den amerikanske stat Tennessee
 Clay County (Texas) – et county i den amerikanske stat Texas